Bongani Ndulula (Aliwal North, 1989. november 29. –) dél-afrikai labdarúgó, az élvonalbeli AmaZulu FC csatára.

További információk 
 Profilja a Soccer Betting News oldalán

1989-ben született személyek
Dél-afrikai labdarúgók
Az Orlando Pirates labdarúgói
A Bloemfontein Celtic labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Az AmaZulu labdarúgói
Élő személyek